Филибер Жан-Батист Франсуа Жозеф Кюриаль (; 1774—1829) — французский военный деятель, дивизионный генерал (1809 год), граф (1814 год), командир гвардейских пехотных частей в армии Наполеона. Участник революционных и наполеоновских войн.

Имя генерала выбито на Триумфальной арке в Париже.

Биография 
Родился 21 апреля 1774 года в Сен-Пьер-д'Альбиньи в семье гражданского судьи и члена Совета старейшин Монблана, Франсуа Жозефа Кюриаля (; 1740–1801), и его супруги Мари Доманже ().

После того, как французы заняли Савойю в 1792 году, Филибер вступил на военную службу волонтёром в Аллоброжский легион. Сослуживцами был избран капитаном. Под началом генерала Карто участвовал в подавлении федералистского восстания. 13 марта 1793 года переведён командиром роты в 1-й батальон волонтёров Монблана.

В 1793—1795 годах Кюриаль сражался против англичан на Пиренеях. 21 марта 1795 года был назначен в 69-ю линейную полубригаду и переброшен в Италию, где сражался с австрийцами в армии Бонапарта.

В 1798 году будучи назначен адъютантом генерала Альмеры, отправился в Египет. 23 сентября 1800 года произведён в полковники, и назначен командиром 88-го полка линейной пехоты. 21 марта 1801 года получил ранение в сражении при Александрии.

В составе дивизии Сюше принимал участие в кампании 1805 года против Австрии и России. Отличился в сражении при Аустерлице, за что получил орден Почётного легиона. 1 мая 1806 года Кюриаль был произведён в майоры гвардии, назначен командиром 2-го полка пеших егерей Императорской гвардии. В кампании 1806—1807 годов в Восточной Пруссии он сражался с немцами и русскими при Прейсиш-Эйлау и за отличие 16 февраля 1807 года был произведён в майор-полковники гвардии. В сражении при Гейльсберге Кюриаль был ранен, и 25 июня 1807 года произведён в бригадные генералы.

В 1808—1809 годах Кюриаль воевал в Испании. 30 апреля 1809 года он получил в командование 1-ю дивизию Молодой гвардии и совершил поход в Австрию. Отличился в сражении при Эсслинге, где отразил семь атак неприятеля.

Накануне вторжения в Россию Кюриаль возглавил 3-ю дивизию Старой гвардии, с которой совершил всю кампанию 1812 года. После разгрома Великой армии он вернулся во Францию и занимался формированием новых подразделений взамен частей, погибших в России. 27 августа 1813 года Кюриаль вновь получил в командование 1-ю дивизию Молодой гвардии, но уже через месяц был перемещён на должность командира 2-й дивизии Старой гвардии. В кампании 1813 года он отличился в сражениях при Вашау и Ханау. 31 января 1814 года был назначен командиром 2-й дивизии Молодой гвардии. Состоял в корпусе маршала Нея и сражался с союзными войсками при Ла-Ротьере, Вошане, Краоне и Лаоне. Затем Кюриаль командовал Молодой гвардией в корпусе Мортье, после разгрома при Фер-Шампенуазе он с остатками войск отошёл к Парижу и принял деятельное участие в защите французской столицы против союзников.

При первой реставрации Кюриаль остался в строю и командовал гвардейскими егерями в Нанси. Во время Ста дней он вновь перешёл к Наполеону, числился в распоряжении Сюше, однако в активных действиях участия не принимал. По причине своего бездействия Кюриаль был помилован и назначен членом особого суда над маршалом Неем. Здесь он высказывался за сохранение жизни Нею и высылку его из страны.

21 апреля 1820 года Кюриаль был назначен генерал-инспектором пехоты. В 1823 году во главе 5-й пехотной дивизии 4-го корпуса маршала Монсея совершил поход в Испанию. По возвращении получил придворную должность 1-го камердинера гардероба его величества.

25 февраля 1824 года российский император Александр I пожаловал Кюриалю орден св. Александра Невского.

16 июня 1827 года Кюриаль был назначен командором королевских орденов. Скончался в Париже 30 мая 1829 года.

Воинские звания 
 Капитан (1792 год);
 Командир батальона (16 мая 1799 года);
 Полковник (23 сентября 1800 года, утверждён в чине 5 июля 1802 года);
 Бригадный генерал (25 июня 1807 года);
 Дивизионный генерал (5 июня 1809 года).

Титулы 
 Барон Кюриаль и Империи (; декрет от 19 марта 1808 года, патент подтверждён в мае 1808 года);
 Граф Кюриаль и Империи (; декрет от 29 ноября 1813 года, патент подтверждён 22 марта 1814 года).

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (11 декабря 1803 года)

 Офицер ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года)

 Коммандан ордена Почётного легиона (25 декабря 1805 года)

 Кавалер саксонского военного ордена Святого Генриха (29 июня 1807 года)

 Командор ордена Железной короны (23 декабря 1807 года)

 Большой Крест ордена Воссоединения (3 апреля 1813 года)

 Кавалер военного ордена Святого Людовика (2 июня 1814 года)

 Великий офицер ордена Почётного легиона (14 июля 1814 года)

 Большой крест ордена Почётного легиона (14 февраля 1815 года)

 Командор военного ордена Святого Людовика (20 августа 1823 года)

 Кавалер ордена Святого Александра Невского (25 февраля 1824 года)

 Кавалер ордена Святого Духа (3 июня 1827 года)

Примечания

Источники 
 Залесский К. А. Наполеоновские войны 1799—1815. Биографический энциклопедический словарь. — , 2003
 Пономарёв В. П., Шабанов В. М. Кавалеры Императорского ордена Святого Александра Невского, 1725—1917: биобиблиографический словарь в трёх томах. — Т. 1. — , 2009.
 Charles Mullié. Biographie des célébrités militaires des armées de terre et de mer de 1789 à 1850, 1852. — Vol. 1.

Ссылки 
 Информация о генерале на сайте base Léonore

Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)
Французские дивизионные генералы Революционных и Наполеоновских войн
Графы Империи (Франция)
Бароны Империи (Франция)
Участники Бородинского сражения
Участники сражения при Аустерлице
Члены Палаты пэров Франции эпохи Реставрации